Spanner peut faire référence à :
 Spanner, un détecteur de cibles produit par la firme AEG qui équipa le Messerschmitt Bf 110 entre autres,
 un terme allemand désignant dans le langage courant un voyeur,
 Rudolf Spanner, un médecin allemand ayant essayé de faire du savon avec de la graisse humaine durant la Seconde Guerre mondiale,
 L'affaire Spanner concernant des pratiques SM entre hommes,
 La vis Spanner, aussi appelée vis Snake-eye,
 Spanners, un album de The Black Dog.